Aartoma est un patronyme finnois pouvant désigner :
 Kari Aartoma (né en 1958), écrivain et journaliste finlandais ;
  (1934-2009), designer graphique finlandais ;
  (née en 1949), designer finlandaise et curatrice de musée.

Patronyme finnois